Egilmar ou Agilmar est un anthroponyme germanique notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Egilmar (fl. 793), abbé de Murbach ;
 Agilmar/Aguilmar (fl. 855-859), archevêque de Vienne ;
 Agilmar (fl. 878), évêque d'Auvergne ;
  (mort en 907), évêque d'Osnabrück ;
 Egilmar (fl. 1091-1108), comte d'Oldenbourg, en Saxe, et ancêtre du prince Charles de Galles ;
 Egilmar (fl. 1108-1142), comte d'Oldenbourg.

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom allemand